Lude steht für:

 Zuhälter (umgangssprachlich), siehe Zuhälterei #Begriff
 Lude (Thyra), Quellbach der Thyra im Unterharz, Sachsen-Anhalt

Filme:
 Der Lude, deutscher Spielfilm der DEFA (1984)
 Der letzte Lude, deutscher Spielfilm (2003)

Lude ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Philipp Lude (1895–1961), deutscher Widerstandskämpfer und Regierungspräsident von Aachen
 Sigrid Lude (* um 1935), deutsche Weltmeisterin im Maschinenschreiben

Siehe auch:
 Le Lude